Film
 Out of Time (1988), tv-film van Robert Butler met Bruce nina en Bill Maher
 Out of Time (1998) van Michael Thomas Dunn met Greg Mackie
 Out of Time (2000), tv-film van Ernest Thompson met James McDaniel
 Outta Time (2002) van Lorena David met Mario López
 Out of Time (2003)  van Carl Franklin met Denzel Washington
 Muziek
 Out of Time (album), album van R.E.M.
 Out of Time (single), single van The Rolling Stones